Бобово може бити:

 Бобово (Пљевља)
 Бобово, насељено место у Oпштини Свилајнац